Arija kan syfta på följande platser:

Belarus 

 Arija (vattendrag), Mahiljoŭs voblast,

Spanien 

 Arija (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 
 Arija (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 

Robotskapade Spanienförgreningar
Robotskapade Belarusförgreningar